Leszno, een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, gelegen in de powiat Leszczynski
Leszno (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Warszawski zachodni
Leszno (powiat Warszawski zachodni), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Warszawski zachodni
Lissa (geslacht), een geslacht kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)